Cerkiew św. Jerzego w rejonie Basmannym
 Cerkiew św. Jerzego w rejonie Priesnienskim, tradycyjnie związana ze społecznością prawosławnych Gruzinów
 Cerkiew św. Jerzego w Parku Zwycięstwa
 Cerkiew św. Jerzego w rejonie Twierskim
 Cerkiew św. Jerzego na Zamoskworieczju, placówka Monasteru Sołowieckiego
 Murowana cerkiew św. Jerzego w rezerwacie historycznym Kołomienskoje
 Drewniana cerkiew św. Jerzego w rezerwacie historycznym Kołomienskoje
!